
Termin -{GNA}- ima više značenja.

 Glikolna nukleinska kiselina
 Gna!, programerska asocijacija